Okręty US Navy o nazwie USS "Worcester":

 Pierwszy "Worcester" (1866) to parowy slup wojenny o napędzie śrubowym z ożaglowaniem (ang. bark-rigged screw steam sloop-of-war) zwodowany w 1866.

 Drugi USS "Worcester" (PG-170), który został przemianowany na USS "Gladwyne" (PF-62) w 1943 zanim położono stępkę, miał być fregatą typu Tacoma.

 Trzeci "Worcester" (CL-144) był okrętem prototypowym krążowników typu Worcester
Worcester